Downsville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Downsville (Louisiana)
 Downsville (Maryland)
 Downsville (New York)
 Downsville (Texas)
 Downsville (Wisconsin), im Dunn County

im NRHP gelistete Objekte:
 Downsville Covered Bridge, in Downsville, New York, ID-Nr. 99000503